Guillaume Vallet, né le  à Annecy, est professeur des universités en Sciences économiques à l'Université Grenoble-Alpes. Il est agrégé de Sciences sociales, et docteur en Sociologie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et de l'Université de Genève.

Biographie 

Guillaume Vallet est co-directeur du Centre de recherche en économie de Grenoble (CREG) et responsable du Master 2 Évaluation et Management des politiques sociales. Ses thèmes de recherche principaux portent sur la monnaie en Suisse, l'histoire de la pensée économique durant l’Ère progressiste américaine (1980-1920) et l'économie politique du genre. Il a écrit deux thèses de doctorat : une première en 2009 en Sciences économiques, dirigée par Jean-Louis Besson et intitulée Intégration économique et autonomie politique : le cas Suisse-Union européenne : le franc suisse et l'euro à l'Université de Grenoble ; une seconde soutenue en 2014 en Sociologie, en co-tutelle, dirigée par Claudine Burton-Jeangros et Christine Castelain-Meunier et intitulée Le sens sexué d'une pratique sportive extrême : le cas des pratiquants de bodybuilding à l’Université de Genève et au CADIS (CNRS-EHESS). En 2017, il soutient une Habilitation à diriger des recherches en sciences économiques intitulée La monnaie : un processus total. 

Considéré comme un spécialiste du bodybuilding et de la musculation, Guillaume Vallet s'est intéressé en particulier aux pratiquants masculins. Il intervient notamment en 2019 dans le documentaire Tous musclés, diffusé sur Arte. Ce dernier « jette un regard historique, politique, économique et philosophique sur la démocratisation de la "gonflette" ».  En 2020, il a dirigé l'ouvrage Inequalities and the Progressive Era. Breakthroughs and Legacies. En 2021, il est lauréat de la bourse Fulbright « Chercheurs » distinguant la qualité de ses travaux en histoire de la pensée économique pour ses recherches sur les auteurs de la période de l’Ère progressiste américaine (1890-1920) . Il intègre le programme Fullbright et part plusieurs mois aux États-Unis pour mener des recherches sur Albion W. Small et Charlotte Perkins Gilman. Dans une démarche didactique affirmée, Guillaume Vallet a dédié plusieurs ouvrages aux auteurs, aux notions et aux courants de pensée qui innervent l'économie et la sociologie ainsi qu'à la méthodologie de la dissertation et du travail universitaire.

La Suisse et ses spécificités économiques 
Dans une approche historico-économique, Guillaume Vallet met en évidence comment la position monétaire, bancaire et politique de la Suisse est le fruit d'un processus historique et d'une action collective nationale. La période 1914-1936 a joué un rôle décisif selon l'auteur dans l'avantage concurrentiel et compétitif du pays helvétique dans le secteur financier et industriel. La période fut aussi marquée par la création de la monnaie locale « WIR » associée à la banque du même nom, sur laquelle l’auteur a beaucoup travaillé, forgeant notamment le concept d’ « attitude du banquier » . La crise de 2007 a ensuite renforcé la valeur du franc suisse face à d'autres monnaies internationales comme l'euro, une observation qui amène à interroger la légitimité de la souveraineté monétaire Suisse. Dans ce contexte de crise, de par son ambiguïté constitutive, le positionnement du pays helvétique peut être perçu comme précaire par son intégration économique « non adhésive » à l'Union Européenne.

L’Ère progressiste américaine 
Sur cette période de profonde transformation du capitalisme comme de la démocratie des États-Unis, les travaux de Guillaume Vallet portent particulièrement sur les écrits d’Albion W. Small (1854-1926) et de Charlotte Perkins Gilman (1860-1935). Ces travaux ont permis de renouveler les recherches autour de la démocratie industrielle, notamment à propos des conditions de la valorisation collective du capital dans les entreprises. Plus largement, Guillaume Vallet s’intéresse à la dynamique des inégalités au cours de l’Ère progressiste américaine, et de leur traitement à travers les transformations des institutions du capitalisme (entreprise, État, famille, école).

L'ouvrage Inequalities and the Progressive Era. Breakthroughs and Legacies a reçu un accueil critique particulièrement enthousiaste. Thomas Piketty souligne notamment que l'ouvrage est « fascinant » pour toute personne souhaitant comprendre comment « la montée des inégalités à la fin du  et au début du  aux États-Unis a mené au développement, entre 1920 et 1980, du régime fiscal progressif le plus réussi et le plus ambitieux jamais expérimenté. ». Ilene Grabel, de l'Université de Denver, soutient également que « les universitaires, les décideurs et les militants devraient s’inspirer de ce volume pour concevoir et promouvoir des voies de sortie » face à « l'éventail d'inégalités inacceptables » qui fracture encore la sphère sociale.

Économie politique du genre 
Dans ses travaux, Guillaume Vallet mobilise le genre comme une grille d'analyse pour éclairer la complexité de la réalité sociale en s'intéressant au statut économique des hommes et des femmes mais aussi à l'effet de la masculinité hégémonique sur l'économie. Longtemps oubliée par les Sciences Économiques selon lui, l'économie féministe s'est constituée progressivement comme un champ légitime jusqu'à s'institutionnaliser à partir des années 1990 ce qui a permis de souligner certaines inégalités systémiques entre les hommes et les femmes, de l'école au monde du travail. L'auteur s'intéresse notamment à la question de l'absence, voire à l'exclusion des femmes des banques centrales. Cependant, ces inégalités dépassent la sphère professionnelle, un constat qui impose aux approches économiques la prise en considération de « l'économie domestique » dans la lignée des féministes matérialistes. Finalement, Guillaume Vallet invite au renouvellement de la discipline économique via la mobilisation de l'économie politique du genre afin de penser de manière plus complexe et représentative le fonctionnement des sociétés et des institutions mais aussi du corps. En appui sur ces travaux, Karine Espineira souligne que le corps peut être finalement appréhendé comme un « support de socialisation au genre ». Il approfondit cette question complexifiant le modèle de la théorie de la régulation en proposant le concept de « corps-institution », dans ce cadre le genre est théorisé comme une forme institutionnelle.

De l'hypercorps à La fabrique du muscle 
A la croisée des approches économiques, sociologiques et historiques de la production du corps, Guillaume Vallet prend comme étude de cas la pratique du bodybuilding et forge le concept d'« hypercorps » (2013). La notion d'« hypercorps »  désigne, selon la thèse de doctorat de Lucile Coquelin, « l’implication des logiques du capitalisme postindustriel dans la modélisation et la normalisation d’un idéal corporel dominant ». Dans la construction d'un idéal de la masculinité, Guillaume Vallet rappelle qu'Eugene Sandow a joué un rôle pionnier qui a participé à valoriser une vision érotisée du corps masculin, inspirée des statues gréco-romaines. Selon Sylvain Ferez et Eric Perera, Guillaume Vallet a souligné comment Arnold Schwarzenegger a joué dans le renforcement de cet idéal au cours du . Guillaume Vallet met en évidence que les corps hypermodernes sont façonnés par les logiques économiques industrielles et les représentations qui en découlent, comme le cinéma hollywoodien, qui s'engouffrent dans des vulnérabilités existentielles. Son ouvrage La Fabrique du muscle dessine notamment « un panorama des pratiques de culturisme en analysant ses origines et les conséquences psychiques, sociales et économiques » de ce sport. L'ouvrage propose « une analyse sociologique et économique de la quête du corps parfait » qui va au-delà de la sphère du bodybuilding. Plus globalement, le désir de produire un corps musclé participe selon l'auteur  à la construction identitaire selon une logique de projet. Face à des fragilités comme l'expérience ou la peur de la maladie ou de la stigmatisation, les individus mobilisent leur corps comme une ressource à valoriser pour rester compétitif dans une société de la concurrence et de la performance selon une vision entrepreneuriale du monde. Dans ce cadre, produire son corps revient à répondre à certaines attentes sociales comme l'apparence de la santé ou la beauté. La fabrique du muscle, et plus largement du corps, se tient donc selon l'auteur au cœur du processus de reproduction des logiques du « capitalisme des vulnérabilités » dans un contexte de crise (économique, sanitaire...) tout en participant au développement des identités individuelles.

Publications 
 La Fabrique du muscle, L’Échappée, octobre 2022, 272 p.
 Inequalities and the Progressive Era. Breakthroughs and Legacies, Edward Elgar Publishing, 2021, 360 p.
 L’économie politique du genre, Louvain-La-Neuve, Éditions De Boeck, 2020, 208 p.
 Sociologie du genre, Paris, Éditions Bréal, coll. Thèmes & Débats, 2018, 176 p.
 Cognition incarnée. Une cognition située et projetée, (avec R. Versace et D. Brouillet), Éditions Mardaga, coll. PSY-Théories. débats. synthèses, 2018, 224 p.
 Réussir la dissertation en Sciences économiques et en Sociologie, Paris, Éditions Ellipses, 2016, 264 p.
 Sociologie : les grandes notions, Paris, Éditions Ellipses, 2016, 264 p.
 Économie : les grandes notions, Paris, Éditions Ellipses, 2016, 264 p.
 Auteurs et grands courants de la pensée économique, Presses Universitaires de Grenoble, septembre 2015, 126 p.
 Méthodologie du travail universitaire, Éditions Pearson, 2013, 95 p.
 Comprendre l’économie, (avec H. Charmettant et G. Sébastien), Bruxelles, Éditions De Boeck, octobre 2012, 158 p.
 Petit manuel de sociologie à l’usage des économistes, Presses Universitaires de Grenoble, septembre 2011, 116 p.

Notes et références

Liens externes 

Notices d'autorité : Bibliothèque Nationale de France -  Identifiants et référentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche
Économie
Sociologie
Musculation
Chercheur en sciences humaines et sociales